Flicka peut désigner :

Littérature
Mon amie Flicka, un roman écrit en 1941 par Mary O'Hara
Le Fils de Flicka, suite de ce roman écrite en 1943
Flicka, une jument de fiction dans ce même roman.

Pseudonyme 
 Mylène Flicka, blogueuse, féministe et fondatrice de site web au Bénin.

Cinéma 
 1943 : Mon amie Flicka, film américain
 2006  : Flicka, un film américain

Série télévisée
 Mon amie Flicka, série diffusée à partir du  sur la première chaîne de l'ORTF.